Maissen ist der Familienname folgender Personen:

 Clau Maissen (1621–1678), Schweizer Politiker und Richter
 Erni Maissen (* 1958), Schweizer Fußballspieler
 Felici Maissen (1913–2005), Schweizer Pfarrer, Historiker und Publizist
 Flurin Maissen (1906–1999), Schweizer Benediktinerpater und Naturwissenschaftler
 Herbert Maissen (1928–2016), Schweizer Unternehmer, Mitgründer der AKAD
 Theo Maissen (* 1944), Schweizer Politiker (CVP)
 Toya Maissen (1939–1991), Schweizer Redakteurin
 Thomas Maissen (* 1962), Schweizer Historiker

Maißen steht für:
 Maißen, Ortschaft der Gemeinde Moorbad Harbach, Niederösterreich